Kaplí zasvěcených svatým Andělům Strážným je více:

 Kaple svatých Andělů Strážných (Deblov)
 Kaple svatého Anděla Strážce (Domamyslice)
 Kaple Anděla Strážce (Čeradice)
 Kaple Andělů Strážných (Encovany)
 Kaple svatých Andělů Strážných (Hlinné) ve Hlinném
 Kaple Anděla Strážce (Jílové u Hodkovic nad Mohelkou) též tzv. Jílovská kaple
 Kaple Andělů strážných (Karviná)
 Kaple svatých Andělů Strážných (Lipovice) v Lipovicích
 Kaple Andělů Strážných (Mikulášovice)
 Kaple svatých Andělů Strážných (Prostějov)
 Kaple Andělů Strážných (Prostřední Žleb)
 Kaple Andělů Strážných (Pustkovec)
 Kaple svatých Andělů Strážných (Říkov)
 Kaple Andělů Strážných (Senička)
 Kaple Anděla Strážce (Severní)
 Kaple Andělů strážných (Staré Město)
 Kaple svatých Andělů Strážných (Sušice)
 Nemocniční kaple Andělů Strážných (Třebíč)
 Kaple svatých Andělů Strážných (Verušice)
 Kaple Andělů Strážných (Vojnice)
 Kaple Anděla Strážce (Volyně)
 Kaple svatých Andělů Strážných (Zboží)
 Kaple Andělů strážných (Zlatá Koruna)

Externí odkazy